Katschalow ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Katschalow (* 1981), ukrainisch-amerikanischer Pokerspieler

 Wladimir Jakowlewitsch Katschalow (1890–1941), russischer Generalleutnant